VM se trouve dans les noms  :
 VM Motori, constructeur italien de moteurs diesel.

VM est un sigle ou une abréviation, qui signifie :
 valve mitrale, valves atrio-ventriculaires en médecine ;
 ventilation mécanique, appareil d'aide à la respiration en médecine ;
 version multilingue, programme télévisé disponible en version française et en version originale ;
 VM/370, un des premiers systèmes d'exploitation de virtualisation ;
 Virtual Machine, une machine virtuelle en informatique ;
 VM, un agent innervant de la série V structurellement apparenté au VX.
 Veronica Mars, une série télévisée ;

VM est un code, qui signifie :
 Macao, selon le code OACI des aéroports ;
 Viêt Nam :
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), code alpha-2 ;
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2.

VM peut également faire référence à :
 volt par mètre (V/m), l'unité de champ électrique.